Krakszle (okręg olicki)
 Krakszle (okręg wileński)